tokarka – obrabiarka przeznaczona do obróbki skrawaniem
 Tokarka – polana w Gorcach
 Tokarka – potok, dopływ potoku Chyżny
 Tokarka – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Tokarka – szczyt w Gorcach